rue de Lagny : rue du  arrondissement de Paris ;
 rue de Lagny : rue appartenant aux communes de Montreuil, de Saint-Mandé et de Vincennes.